Peter Freudenthal kan syfta på:

* Peter Freudenthal (1945–2022), svensk jurist
 Peter Freudenthal (född 1938), svensk konstnär